Ledenice je lahko:
 Ledenice, Novi Vinodolski (Hrvaška)
 Ledenice, Črna gora